La Banda es un programa de televisión estadounidense, del formato programa de talentos y telerrealidad, de concursantes que aspiran a ser cantantes. Esta producido por la cadena Univision y Televisa.Es transmitido en Estados Unidos por Univision y en México la primera temporada fue transmitida en Canal 5 y la segunda temporada fue en Las Estrellas ambas cadenas de la empresa Televisa. Es conducido por Alejandra Espinoza

La empresa productora es la cadena de televisión estadounidense en idioma español Univision, canal dedicado principalmente a la población hispanohablante de los Estados Unidos.

El objetivo del programa es buscar talentos adolescentes para formar los siguientes fenómenos musicales de estilo boy band o girl group de pop en Hispanoamérica. El programa ha tenido dos temporadas y, en 2018, está prevista una tercera.

Fue creado por el puertorriqueño Ricky Martin y el británico Simon Cowell, siendo producido, también, por Ricky Martin. Hasta ahora ha sido presentado por Alejandra Espinoza.

Este tipo de programas de televisión pertenecen al formato y a la franquicia Got Talent (literalmente 'tiene talento'), creado por el propio Cowell.

Primera temporada 
Su primera emisión fue el 13 de septiembre de 2015. Los jueces de la primera temporada fueron el Puertorriqueño Ricky Martin, la italiana Laura Pausini y el español Alejandro Sanz. Los participantes ganadores formaron la banda CNCO, compuesta por Christopher Vélez (Ecuador) (26 años), Richard Camacho (25 años) (República Dominicana), Joel Pimentel (México) (23 años) Zabdiel de Jesus Erick de Colon

Segunda temporada 
La segunda temporada se estrenó el 11 de septiembre de 2016 y terminó el 11 de diciembre del mismo año. Los jueces fueron Wisin, Laura Pausini y el mexicano Mario Domm. La temporada finalizó con una banda mezclada por tres chicos y dos chicas. Los componentes de la misma son Brian Cruz (19 años), Taishmara Rivera (18 años), Christian Castro (25 años), Danelly Hoyer (24 años) y Garmandy Candelario (24 años). La banda se llama MIX5.

Emisión en otros países 
En México, las dos primeras temporadas fueron emitidas a través de canales del grupo Televisa. La primera fue emitida por Las Estrellas y la segunda en Canal 5.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial del programa.